Николай Николаевич Радошанский (1 (13) марта 1887 — 10 июня 1963) — русский советский артист оперетты, , театральный деятель.

Биография 
В 1910 году окончил юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Увлекался театром.

Учился пению у И. В. Тартакова, актёрскому искусству — у К. А. Марджанова.

В 1908 году дебютировал на сцене Петербургского театра «Зимний Буфф», дававшего первые в России оперетты.
Работал с режиссёром А. А. Брянским и Н. Ф. Монаховым, помогавшим Н. Радошанскому в работе над ролями. В 1911 году выступал в Театре миниатюр на Литейном проспекте, антрепризе С. Н. Новикова (1913) и «Палас-театре».

В 1912—1936 годах работал в Петербургском (Петроградском, Ленинградском) и Московском театрах оперетты, провинциальных городах.

В 1936—1948 годах — художественный руководитель и режиссёр театров оперетты в Омске, Томске, Куйбышеве и других.

Жена — артистка оперетты Кира Георгиевна Огарева (1895—1966).

Творчество

Роли 
 Эдвин и Ферри («Сильва» Имре Кальмана)
 Раджами («Баядера» Имре Кальмана)
 Граф Тассило («Марица» Имре Кальмана)
 Мистер Икс («Принцесса цирка» Имре Кальмана)
 Граф Данило Данилович («Весёлая вдова» Франца Легара)
 Граф Омонай («Цыганский барон» Иоганна Штрауса (сына), 1932)
 Джим Кеньон («Роз-Мари» Рудольфа Фримля и Герберта Стотхарта)
 Гаспароне (одноименная оперетта Карла Миллёкера)
 Боккаччо (одноименное произведение Франца фон Зуппе)
 Беранже («Сердце поэта» («Беранже») Николая Стрельникова)

Книга 
Автор книги «Записки актёра оперетты». Л.-М., 1964.

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 4/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1965.

Ссылки 
 Радошанский, Николай Николаевич

Выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета
Певцы и певицы оперетты в СССР
Певцы и певицы оперетты в России
Актёры театра СССР
Актёры СССР
Актёры XX века
Баритоны
театральные деятели СССР
Мемуаристы СССР
Персоналии:Московский театр оперетты
Персоналии:Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии